Fungiidae — семейство стрекающих (Cnidaria). Включает 25 видов.

Описание 
Как правило, одиночные виды. Морские донные животные, способные к донному передвижению. Некоторые виды (Fungia repanda и Ctenactis echinata) способны менять пол.

Роды 

 Ctenactis
 Cycloseris
 Diaseris
 Fungia
 Halomitra
 Heliofungia
 Herpolita Lithophyllon Podabacia Polyphyllia Sandalolitha Zoopilus Известные виды 
 Один из видов, Heliofungia actiniformis, можно легко принять за актинию, так как его щупальца остаются видны в течение дня.
 Fungia scruposa ест мелкий планктон диаметром 0,2—0,4 мм, но может охотиться на медуз Aurelia auritaВпервые заснято поедание медузы грибовидным кораллом  membrana. 16 ноября 2009.

 Примечания 

 Ссылки 
 Fungioidea
 Suborder Fungiina
 Hoeksema, B. W. 2009: Attached mushroom corals (Scleractinia: Fungiidae) in sediment-stressed reef conditions at Singapore, including a new species and a new record. The Raffles Bulletin of Zoology'' Suppl. 22: 81—90. Full article: .

Мадрепоровые кораллы
Семейства стрекающих